Преображенская улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Окольный град. Пролегает от пересечения проспекта Мира и Елецкой улицы до улицы Василия Тарновского (Пушкина).
 
Примыкают улицы Борисоглебская (Серёжникова), Музейная, Гончая.

История 
Преображенская улица была проложена согласно плану застройки города 1805 года. Была застроена только парная сторона, на непарной стороне вдоль бывшей крепости был спланирован бульвар. С конца 19 века улица именовалась Бульварная. В дореволюционный период в начале улицы была расположена Александровская гостиница, на месте которого в 1930-е годы был возведён 4-этажный жилой дом (№ 2), в конце — Черниговское реальное училище (дом № 3/3). За реальным училищем находились женское и ланкастерское начальные училища, здания не сохранились. В одноэтажном доме № 24/5, что на перекрёстке с Гончей улицей, в разные годы размещались женское училище, затем гимназия, общественная библиотека и губернская архивная комиссия, членом которой был М. М. Коцюбинский, отделение государственного банка, сейчас не используется.   

В период 1911-1919 годы улица называлась Царская. В 1919 году Царская улица переименована на улицу Карла Маркса — в честь немецкого философа Карла Маркса. 

В период Великой Отечественной войны все дома улицы были сожжены или полностью разрушены. В послевоенные годы отстроены вновь, построены также 5-этажные жилые дома. 15 июня 1966 года улица стала участком нового троллейбусного маршрута № 8, связав ПО «Химволокно» с Бобровицким жилмассивом.

7 июня 2001 года улице было возвращено историческое название — в честь Спасо-Преображенского собора, расположенного поблизости в парке.

Застройка 
Улица пролегает в северо-восточном направлении — вдоль парка культуры и отдыха — параллельно улице Шевченко. 

Парная сторона улицы занята малоэтажной (2-3-4-этажные) и многоэтажной (5-этажные дома) жилой застройкой, частично в конце улицы усадебной застройкой (два дома). Непарная сторона улицы занята парком культуры и отдыха имени М. М. Коцюбинского, где расположены здание Коллегиума, Спасо-Преображенский собор и Борисоглебский собор, в конце улицы — двумя 2-этажными зданиями.

Учреждения:
 дом № 3/3 — Кооперативный техникум 
 дом № 12 — Департамент жилищно-коммунального хозяйства, регионального развития и инфраструктуры Черниговской облгосадминистрации 

Памятники архитектуры и истории: 
 дом № 3/3 — Дом реального училища (дом начала 20 века) — местного значения

Памятники архитектуры национального значения: 

1-4 — входят в национальный историко-архитектурный заповедник Чернигов древний

 дом № 1 — Дом Коллегиума (17-18 век)
 дом № 1 А — Екатерининская церковь (18 век)
 дом № 1 А — Спасо-Преображенский собор (11 век)
 дом № 1 А — Борисоглебский собор (12 век)

Памятники истории: 

 дом № 1 А (фасад Спасо-Преображенского собора) — Мемориальная доска в честь воссоединения Украины с Россией (1954) — Мемориальная доска на Спасском соборе в честь принятия на верность России жителями Чернигова в 1654 году — местного значения, демонтирована, рекомендован к снятию с государственного учёта
 дом № 12 — Дом губернской чертёжной мастерской (1782-1919) — вновь выявленный
 дом № 24/5 — Дом общественной библиотеки (19 — начало 20 веков) — вновь выявленный

Памятники монументального искусства: 
 возле дома № 1 — Памятник Ивану Мазепе (2009) — вновь выявленный
 возле дома № 1 А (Борисоглебского собора) — Памятник князю Игорю (2012) — вновь выявленный

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: усадебный дом № 28; 2-этажные дома № 5, 22/10, 30; 4-этажные дома № 2, 6; 3-этажный дом № 4. 

Мемориальные доски:
 дом № 1 А (фасад Спасо-Преображенского собора) — Мемориальная доска в честь воссоединения Украины с Россией (1954) —  Мемориальная доска на Спасском соборе в честь принятия на верность России жителями Чернигова в 1654 году — демонтирована 
 дом № 3/3 — украинскому советскому писателю и журналисту, уроженцу Черниговщины Олексе Десняку — на здании училища, где учился
 дом № 3/3 — украинскому советскому писателю, Герою Советского Союза, уроженцу Черниговщины Григорию Олиферовичу Збанацкому — на здании училища, где учился
 дом № 3/3 — штабу красногвардейского отряда —  демонтирована — на здании училища, где располагался штаб (1917-1918, доска 1971)
 дом № 3/3 — советскому государственному и партийному деятелю, уроженцу Черниговщины Ивану Павловичу Товстуху —  демонтирована — на здании училища, где учился (1902-1907)
 дом № 12 — почётному гражданину города  Чернигова Герарду Алексеевичу Кузнецову — на доме, где жил (1965-2020)

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 436 МАРКСА КАРЛА ВУЛИЦЯ. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова